Кархо́вка — топоним:

 Карховка — бывшая деревня (с 1948 — пгт), пригород Новозыбкова (в 1950-е гг. включена в состав города).
 Карховка — расположенная в этом населённом пункте железнодорожная платформа (ранее — станция) на ветке Новозыбков—Климов.
 Карховка — село в Черниговском районе Черниговской области (Украина).